Рейнор () или () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рейнор, Джек (род. 1992) — американо-ирландский актёр.
 Рейнор, Джордж (1907—1985) — английский тренер.
  (род. 1964) — ирландский футболист.
 Рэйнор, Скотт (род. 1978) — американский барабанщик.
 Риккардо «Reynor» Ромити (род. 2002) — итальянский киберспортсмен в StarCraft II.

Вымышленные персонажи 
 Джим Рейнор — главный персонаж и один из протагонистов серии компьютерных игр и романов StarCraft.

См. также 
 Рейнер